Альдеануэва-де-Барбарроя ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Хара. Занимает площадь 92 км². Население — 664 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 118 км.

Покровителем города считается святая дева дель Эспино.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Толедо